Aigle sportif de Téboulba peut désigner :
 Aigle sportif de Téboulba, club de football tunisien ;
 Aigle sportif de Téboulba, club de handball tunisien.